Irish Masters 1989 (Benson & Hedges Irish Masters) var en inbjudningsturnering i snooker som spelades på våren 1989 i Kildare, Irland. Alex Higgins vann turneringen efter att ha slagit Stephen Hendry i finalen med 9-8.

Finalen
Higgins var vid den här tiden på klart nedåtgående i sin karriär, medan Hendry var den nya lysande stjärnan och storfavorit i finalen. Hendry vann också de fyra första framen, och ledde med 8-6, i matchen som spelades först-till-9. Men Higgins vände och vann de tre sista framen till hemmapublikens stora förtjusning. Higgins blev därmed den förste irländaren (låt vara från Nordirland) som vann turneringen.

Resultat

Huvudturnering

Källor

Referenser

Externa länkar
Snooker Scene

1989 i Irland
Snookersäsongen 1988/1989
1989